Faydalı ist die Bezeichnung folgender Orte:

 Faydalı (Ardanuç), Ortschaft im Landkreis Ardanuç der türkischen Provinz Artvin
 Faydalı (Kozan), Ortschaft im Landkreis Kozan der türkischen Provinz Adana